«Канікули кохання» — художній кінофільм 2007 року.

Зміст 
Олександра щасливо вийшла заміж за заможного чоловіка. Гліб із дружиною виглядають такою ж щасливою парою. Вони сусіди у котеджному містечку і часто проводять час разом. І все б нічого, але Олександра закохалася в Гліба з першого погляду і втратила голову. Одного разу випадок дає їм побути наодинці і з цього моменту починається історія їхньої обопільної пристрасті, хоча обоє розуміють, що не мають на це права.

Посилання 

Фільми Росії 2007
Фільми-мелодрами Росії
Фільми Star Media